Harel bedeutet:

 Harel (Vorname), ein männlicher Vorname
 Harel Insurance Investments and Financial Services, israelisches Versicherungs- und Investmentunternehmen

Harel oder Har'el ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Harel (* 1950), mauritischer Geistlicher, Bischof von Port Victoria
 Alma Har'el (* 1976), israelisch-US-amerikanische Musikvideo- und Filmregisseurin und -produzentin
 Barbara Harel (* 1977), französische Judoka
 David Harel (* 1950), israelischer Informatiker
 Gabriel Harel (* 1983), französischer Animationsfilmer
 Isser Harel (1912–2003), israelischer Geheimdienstoffizier und Politiker
 Jean-Louis Harel (* 1965), französischer Radrennfahrer
 Jossi Harel (1918–2008), israelischer Schiffskommandant und Geheimdienstoffizier
 Louis Harel de la Noë (1852–1931), französischer Ingenieur
 Marie Harel (1761–1844), französische Käserin
 Nira Harel (* 1936), israelische Schriftstellerin
 Philippe Harel (* 1956), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler

Siehe auch:
 Harrell
 Harell